Альберт Иппель (; 2 июля 1885, Берлин — 1960, Мюнхен) — немецкий педагог, классический , . Первый исследователь белорусского народного искусства.

Биография 
Альберт Иппель изучал классическую археологию во Фрайбурге, Берлине и Бонне, и в 1910 окончил докторантуру в Боннском университете.

Во время Первой мировой войны оказался в составе 10-й немецкой армии на Беларуси, Здесь занялся изучением народного искусства, в 1918 году устроил две выставки — в Вильно и Минске, а также ввёл термин «белорусское искусство» () в отличие от польского и российского и издал на эту тему книгу.

В 1923—1940 преподавал в Бреслау и Берлине. В 1940 году получил звание почетного профессора археологии Берлинского университета. С 1947 года — почетный профессор университета Гамбурга. В то же время работал диктором Имперского учреждения фильмов и изображений в науке и обучении ().

С 1954 года на пенсии. В 1955 награжден орденом «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия».

Семья 
Был женат на Эрме Лётай (1886-1972), дочери египтолога Адольфа Эрмана.

Библиография

Примечания